Theer ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Theer (1811–1868), österreichischer Maler und Lithograf
 Albert Theer (1815–1902), österreichischer Maler und Lithograf
 Johann Franz Theer, böhmischer Textilfabrikant und Kaufmann aus Arnau, als Freiherr Johann Theer von Silberstein 1794 in den Adelsstand erhoben
 Otakar Theer (1880–1917), tschechischer Dichter, Schriftsteller, Dramaturg und Übersetzer
 Paul Theer (1902–1973), ungarisch-österreichischer Architekt
 Robert Theer (1808–1863), österreichischer Maler und Lithograf
 Thekla Theer (um 1790–1871), österreichische Kunststickerin

Siehe auch:
 Ther
 Thaer
 Teer
 Ter (Begriffsklärung)
 Deer